Перуанский соль () — валюта государства Перу с 1 июля 1991 года. До 2015 года — новый соль.

Новый соль введён с 1 июля 1991 года в соответствии с законом от 3 января 1991 года, заменив в обращении перуанский инти в соотношении: 1 миллион инти = 1 новый соль. А с 15 декабря 2015 года «новый соль» был переименован в «соль», обозначение валюты изменено с «S/.» на «S/». 24 февраля 2016 название валюты на английском языке в ISO 4217 было изменено с «Nuevo Sol» на «Sol». Изменение названия с «Новый соль» на «Соль» в Общероссийском классификаторе валют произведено приказом Росстандарта от 2 июня 2016 года, в котором указано, что изменение действует с 15 декабря 2015 года.

Банкноты

Серия 1991—2006 года

Банкноты 2009 года 
13 августа 2009 года Центральным резервным банком Перу была введена новая серия банкнот образца 2009 года номиналами 10, 20, 50, 100 и 200 новых солей.

Режим валютного курса 

В настоящее время в Перу используется режим плавающего валютного курса. Критерием эффективности курсовой политики (курсовой якорь) выступают показатели инфляции.

Примечания

См. также 
 Перуанский соль
 Перуанский инти

Ссылки 
 

Соль (денежная единица)
Деньги Перу